Wauies je strategická budovatelská webová hra vydaná německou společností Upjers. Byla vydána 7. února 2016 v němčině, od 14. dubna 2016 je dostupná i v češtině. Cíl hry je vytvořit prosperující pet shop se zvířaty, dekoracemi či jinými předměty. Dne 20. září 2016 byla hra dostupná na pěti serverech .

Hraní hry 
Aby hráč mohl hru hrát, musí mít nejprve účet na webové stránce Upjers. Jestliže ho nemá, může si ho vytvořit přímo na webové stránce hry. Cílem hry je vytvořit prosperující obchod se zvířaty, tzv. Pet Shop. Kromě zvířat a ohrádek pro zvířata mohou být koupeny různé dekorace, stánky s potravinami, regály s krmivem, rostliny atd. Existují dvě herní měny, haléře, které získáte po prodeji zvířat, potravin, zvířecího krmiva, různých příruček o zvířatech nebo zvířecích hraček, a diamanty, které získáte za plnění různých úkolů. Je také možné si koupit diamanty za skutečné peníze (1 diamant za 3 Kč). Některá zvířata či dekorace jsou dostupné pouze za diamanty. Většina předmětů, až na ty, co jsou dostupné už na začátku, jsou dostupné až po dosažení určité úrovně. Všichni hráči, kteří hru začnou, mají na začátku vždy dvě kočky ragdoll a dvě čivavy. Od dosažení deváté úrovně může mít hráč psího "společníka", který může plnit zákazníkům různá přání. Do obchodu chodí také zákazníci, kteří si mohou objednat kterékoliv zvíře, které hráč neoznačil jako neprodejné. U zákazníků jsou velmi oblíbená mláďata, která lze odchovat v tzv. "chovatelském centru" a která mohou časem dospět. U každého druhu je ovšem určitá pravděpodobnost na rozmnožení a může se i stát, že žádná mláďata neodchováte. Nevýhoda prodávání dospělých zvířat je to, že zákazníci nikdy nedají vyšší částku, než za kterou bylo zvíře zakoupeno.

Seznam zvířat 
Ve hře je celkem 52 druhů zvířat:

Prémiová zvířata 
Tato zvířata lze získat pouze z tzv. Boosterů, balíčků obsahující zvířata a karty, nebo k nákupu prémiové měny.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Budovatelské strategie
Webové hry
Videohry od Upjers
Videohry z roku 2016